

Населені пункти та їхні частини
 Сребрна — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сребрна — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Сребрна — село в гміні Шумово Замбровського повіту Підляського воєводства
 Сребрна — осада в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки